Марса́ла ():
 Марсала — город на острове Сицилия.
 Марсала — итальянское креплёное десертное вино.
 Марсала — итальянский футбольный клуб.
 Марсала — название цвета, бордово-красный оттенок в сочетании с коричневым. В палитре цветов HTML не стандартизирован, встречаются варианты #955251 (пример Пример), #9B5150 (пример Пример).